Федорин — фамилия.
 Федорин, Владимир Владимирович (род. 1971) — журналист, в 2011—2013 гг. главный редактор журнала «Forbes Украина». 
 Федорин, Дмитрий Корнеевич (1913—1971) — Герой Советского Союза.
 Федорин, Иван Ильич (1922—1991) — Герой Советского Союза.

 Федорина, Ольга Павловна (1921—2017) — советская актриса театра и кино.